El nombre de Diego López de Zúñiga puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Diego López de Zúñiga (m. 1417), señor de Frías y Béjar.
Diego López de Zúñiga (m. 1443), obispo de Calahorra;
 Diego López de Zúñiga (m. 1479). Primer conde de Miranda del Castañar;
Diego López de Zúñiga (m. 1531), teólogo erasmista;
Diego López de Zúñiga (1510-1564), conde de Nieva y virrey del Perú;